La Fée des grèves peut désigner :
La Fée des grèves, le roman de Paul Féval publié en 1850.
La Fée des grèves, le film de Louis Feuillade sorti en 1909, adapté du roman.